Telaraña puede hacer referencia a:
 Una telaraña, estructura construida por las arañas con su seda; 
 La telaraña (película de 1990), película española de 1990; 
 La telaraña (telenovela), telenovela mexicana de 1961;
 El misterioso tío Silas, también conocida como Tela de araña, película argentina de 1947;  
 La telaraña (película de 1954), película argentina dirigida por Kurt Land en 1954; 
 La telaraña (serie de televisión), serie mexicana de 1989; o
 La telaraña (obra de teatro), obra de teatro escrita por Agatha Christie en 1954.